Vendedor de periódicos puede hacer referencia a:

 un quiosco de periódicos o la persona que vende este producto; o
 el modelo del vendedor de periódicos.